I Blood, Sweat & Tears sono un gruppo musicale statunitense.

Blood, Sweat & Tears ("sangue, sudore e lacrime") può anche riferirsi a:

Blood, Sweat and Tears – album di Johnny Cash del 1963
Blood, Sweat & Tears – album dei Blood, Sweat & Tears del 1968
Blood, Sweat & Tears 3 – album dei Blood, Sweat & Tears del 1970
Blood, Sweat & Tears – album di Ace Hood del 2011
Blood Sweat & Tears – canzone dei BTS del 2016
Blood, Sweat & Tears – singolo di Ava Max del 2019